Koutojärvi kan syfta på:
Koutojärvi, Övertorneå kommun, by i Hietaniemi socken, 

Koutojärvi kan syfta på ett antal insjöar med mera, i Sverige:

Koutojärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (1,43 km²)
Koutojärvi, Övertorneå kommun, by vid denna sjö
Ala-Koutojärvi, sjö i Kiruna kommun,  (5,75 ha)
Iso Koutojärvi, sjö i Gällivare kommun,  (17,7 ha)
Koutojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (6,54 ha)
Yli-Koutojärvi, sjö i Kiruna kommun,  (15,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn